Азаматовское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Алнашского района Удмуртии.

Административный центр — деревня Азаматово.

Образовано в 2004 году в результате реформы местного самоуправления, предшественник — Азаматовский сельсовет.

Законом Удмуртской Республики от 23 апреля 2021 года № 27-РЗ к 9 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географические положение 
Находится на востоке района, граничит:
 на севере с Республикой Татарстан
 на востоке с Варзи-Ятчинскским сельским поселением
 на юге с Кузебаевским сельским поселением
 на западе с Ромашкинским сельским поселением

Общая площадь поселения —  гектар, из них сельхозугодья —  гектар.

История 
В результате укрупнений 1924 года, в составе Алнашской волости Можгинского уезда, образован укрупнённый Азаматовский сельсовет.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Муниципальные образования Алнашского района
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году